Tierra Blanca bezeichnet folgende mexikanische Municipios:

*Municipio Tierra Blanca (Guanajuato)
Municipio Tierra Blanca (Veracruz)